Dietrich Wilhelm Schwemann ist der Name folgender Personen:

* Dietrich Wilhelm Schwemann (Schmied) (1778–1840), deutscher Schmied und Unternehmensgründer 
 Dietrich Wilhelm Schwemann (Konsul), deutscher Kaufmann, Konsul und Stifter